Kim Jong-chol (auch Kim Jong-chul, * 25. September 1981 in Pjöngjang, Nordkorea) ist der zweitälteste Sohn des verstorbenen nordkoreanischen Diktators Kim Jong-il und seiner ehemaligen Ehefrau Ko Yong-hi. Er ist der Bruder von Kim Jong-un, dem Nachfolger von Kim Jong-il, und der Halbbruder von Kim Jong-nam, dem ältesten Sohn von Kim Jong-il.

Über seine Biographie ist wenig bekannt. Jasper Becker schrieb in seinem Buch Rogue Regime 2005, dass er die International School of Berne (ISB) in Gümligen besucht haben könnte und vermutlich unter dem Decknamen Chol Pak als Kind eines Mitarbeiters der nordkoreanischen Botschaft ausgegeben worden sei. Diese Gerüchte sind offiziell aber nicht bestätigt worden. Laut Kenji Fujimoto, dem früheren Chefkoch (1988–2001) von Kim Jong-il, sei Kim Jong-chol verweichlicht und von seinem Vater nicht ernst genommen worden. Gemäß seinem Vater habe Kim Jong-chol nicht das Format und die Voraussetzungen, um sein Nachfolger zu werden. Stattdessen hatte Kim Jong-il 2010 seinen jüngsten Sohn Kim Jong-un für seine Nachfolge ausersehen. Im Jahre 2006 hatte man noch vermutet, dass Kim Jong-chol die Familientradition weiterführen würde.

Kim Jong-chol scheint ein Fan von Eric Clapton zu sein. Er wurde mehrmals beim Besuch von Clapton-Konzerten in Begleitung einer nordkoreanischen Entourage gesehen – 2006 in Deutschland, 2011 in Singapur und am 21. Mai 2015 in London. Journalisten konnten jedoch keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Er beantwortete keine Fragen und wurde von seinen Begleitern abgeschirmt.

Einzelnachweise 

Jongchol
Familienmitglied einer berühmten Person
Kim Jong-il
Nordkoreaner
Geboren 1981
Mann